

Rzeki
 Klewa – dopływ Berezyny
 Klewa – dopływ Gawji

Góry
Szczyty w Gorganach
 Klewa
 Czarna Klewa
 Jałowa Klewa
 Płajekowa Klewa
 Żurawiowa Klewa